Мама — третий студийный альбом российского певца Витаса. Был выпущен в 2003 году. Тогда же состоялся концертный тур артиста «Песни моей мамы», также выпущенный в качестве студийного альбома. Оба альбома Витас посвятил своей маме Лилии Михайловне Грачёвой, ушедшей из жизни в 2001 году. После выхода этих альбомов Витас получил неофициальное звание Артист, которого ждали.

История 

Первая песня «Звезда» получила приз «Русский хит» в 2003 году и является одной из самых популярных песен Витаса во всём мире. Как и Опера #2, она до сих пор включена в репертуар живых выступлений Витаса. Витас спел эту песню дуэтом с Александром Киреевым во время своего выступления на Фабрике звёзд в 2006 году.

Он исполнил песню «Звездная река» в сопровождении автора её музыки Александры Пахмутовой на фортепиано на концерте в честь композитора.

Он сделал кавер на песню «The Unknown Friend Song» («Песня о неизвестном друге», также известную как «Инопланетный друг»), сочинённую в 1985 году Александрой Пахмутовой и Расулом Гамзатовым (стихотворение переведено Юнной Мориц) для песенного цикла «Шар земной», 1985–1987 гг.). «Песня о неизвестном друге», который понимает, что существует неизвестный круг «невидимых и неизвестных» друзей и врагов, а также «милые планеты» (согласно лирике), в дополнение к межзвёздному и общему осознанию, братству next и существование внепланетного цикла. Песня обращается к теме научной фантастики: братство человечества в 3-м тысячелетии и далее. Впоследствии она также переиздана в альбоме «Возвращение домой» в 2006 году. На концертах Витас часто надевает костюм инопланетного робота, исполняя эту песню.

Песня «Лист осенний» в 2007 году была переиздана в альбоме «Криком журавлиным: возвращение домой».

Список композиций 

Треки, 12-14 являются бонус-треками, 14-й является видеоклипом.

Примечания

Источники 

 Альбом «Мама» на официальном сайте артиста
 Авторы песен

Альбомы Витаса
Альбомы Iceberg Music